De Deense voetbalclub Randers FC, waaronder ook voorganger Randers Freja, speelt sinds 19 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Randers FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Randers FC
Randers FC